Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 267001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 16 października 1977 do 5 września 2007. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

267001-267100

267101-267200

267201-267300

267301-267400

267401-267500

267501-267600

267601-267700

267701-267800

267801-267900

267901-268000

Przypisy 

Lista planetoid 267001-268000